Odilon Bonheur is een van de oorspronkelijke personages uit De Kotmadam. Hij werd van 1991 tot 2012 vertolkt door Odilon Mortier. Mortier nam vanwege gezondheidsredenen niet deel aan de opnames van het 21e seizoen van de televisieserie, maar een latere terugkeer in een volgend seizoen werd niet uitgesloten. Door het overlijden van de vertolker kwam in 2012 een einde aan zijn personage.

Personage 
Odilon is een cipier en gevangenenbewaker in de gevangenis Leuven Centraal. Hij is een huisvriend van Jef en Jeanne. Odilon is heel naïef en een beetje dom. Het lukt Jef altijd om zijn lastige werkjes te laten opknappen door Odilon, zoals verven, behangen, schilderen en herstellen. Odilon is ook ongelofelijk goedgelovig en loslippig, hij verraadt altijd de plannetjes (om op café te gaan of om niet te moeten werken) van zijn beste vriend Jef aan diens vrouw Jeanne. Hij bedoelt het wel goed maar het lukt hem niet te zwijgen. Odilon was vanaf reeks 21 niet meer in de serie te zien en werd ook nooit meer vermeld door Jef en Jeanne.

Kenmerken 
 Politie-uniform (vroeger, in de eerste seizoenen)

Trivia 
 Oorspronkelijk zou het personage Fred heten, maar men vond Odilon beter passen.

Personage uit De kotmadam